Nilsby kan avse:

Nilsby – en del av en småort i Kils kommun, se Hastersby, Nilsby och Siggerud
Nilsby, Pargas – en by i Pargas, Finland